Wachtgeld (politiek), een inkomensvergoeding voor ambtenaren
 Wachtgeld (schutterij), een soort belasting voor vrijstelling van de schutterij of burgerwacht
 Wachtgeld (leger), het salaris voor geworven huurlingen om zich gereed te houden
 Waardgelder, een huurling van een reserveburgerwacht die in geval van nood kon worden ingezet door een stadsbestuur in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden